Di seguito una lista di asteroidi dal numero 112001 al 113000 con data di scoperta e scopritore.

112001-112100 

|-
| 112001 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 112002 - ||  || 12 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 112003 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 112004 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 112005 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 112006 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 112007 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 112008 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 112009 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 112010 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 112011 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 112012 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 112013 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 112014 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 112015 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 112016 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 112017 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 112018 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 112019 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 112020 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 112021 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 112022 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 112023 - ||  || 10 aprile 2002 || NEAT
|-
| 112024 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 112025 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 112026 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 112027 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 112028 - ||  || 18 aprile 2002 || NEAT
|-
| 112029 - ||  || 19 aprile 2002 || NEAT
|-
| 112030 - ||  || 18 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 112031 - ||  || 18 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 112032 - ||  || 18 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 112033 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 112034 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 112035 - ||  || 18 aprile 2002 || NEAT
|-
| 112036 - ||  || 30 aprile 2002 || NEAT
|-
| 112037 - ||  || 30 aprile 2002 || NEAT
|-
| 112038 - ||  || 30 aprile 2002 || NEAT
|-
| 112039 - ||  || 21 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 112040 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 112041 - || 2002 JG || 3 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 112042 - ||  || 4 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 112043 - ||  || 4 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 112044 - ||  || 5 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112045 - ||  || 5 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112046 - ||  || 4 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112047 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112048 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112049 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112050 - ||  || 7 maggio 2002 || F. B. Zoltowski
|-
| 112051 - ||  || 7 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 112052 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112053 - ||  || 8 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 112054 - ||  || 8 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 112055 - ||  || 8 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 112056 - ||  || 8 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 112057 - ||  || 6 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 112058 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112059 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112060 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112061 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112062 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112063 - ||  || 7 maggio 2002 || Kleť
|-
| 112064 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112065 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112066 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112067 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112068 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112069 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112070 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112071 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112072 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112073 - ||  || 9 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 112074 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112075 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112076 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112077 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112078 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112079 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112080 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112081 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112082 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112083 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112084 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112085 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112086 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112087 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112088 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112089 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112090 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112091 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112092 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112093 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112094 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112095 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112096 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112097 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112098 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112099 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112100 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|}

112101-112200 

|-
| 112101 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112102 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112103 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112104 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112105 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112106 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112107 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112108 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112109 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112110 - ||  || 10 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 112111 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112112 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112113 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112114 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112115 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112116 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112117 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112118 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112119 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112120 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112121 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112122 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112123 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112124 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112125 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112126 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112127 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112128 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112129 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112130 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112131 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112132 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112133 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112134 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112135 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112136 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112137 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112138 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112139 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112140 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112141 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112142 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112143 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112144 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112145 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112146 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112147 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112148 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112149 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112150 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112151 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112152 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112153 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112154 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112155 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112156 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112157 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112158 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112159 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112160 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112161 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112162 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112163 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112164 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112165 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112166 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112167 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112168 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112169 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112170 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112171 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112172 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112173 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112174 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112175 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112176 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112177 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112178 - ||  || 11 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112179 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112180 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112181 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112182 - ||  || 8 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 112183 - ||  || 12 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112184 - ||  || 13 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112185 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112186 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112187 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112188 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112189 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112190 - ||  || 12 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112191 - ||  || 12 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112192 - ||  || 11 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112193 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112194 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112195 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112196 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112197 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112198 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112199 - ||  || 15 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112200 - ||  || 4 maggio 2002 || NEAT
|}

112201-112300 

|-
| 112201 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112202 - ||  || 5 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 112203 - ||  || 6 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 112204 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112205 - ||  || 6 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 112206 - ||  || 6 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 112207 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112208 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112209 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112210 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112211 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112212 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112213 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112214 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112215 - ||  || 10 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112216 - ||  || 10 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112217 - ||  || 11 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 112218 - ||  || 2 maggio 2002 || M. White, M. Collins
|-
| 112219 - || 2002 KV || 16 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112220 - ||  || 16 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112221 - ||  || 22 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112222 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112223 - ||  || 23 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112224 - ||  || 29 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112225 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112226 - ||  || 17 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112227 - ||  || 17 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 112228 - ||  || 21 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112229 - ||  || 21 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 112230 - ||  || 27 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112231 - ||  || 30 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112232 - ||  || 30 maggio 2002 || NEAT
|-
| 112233 Kammerer ||  || 16 maggio 2002 || M. Meyer
|-
| 112234 - || 2002 LB || 1 giugno 2002 || NEAT
|-
| 112235 - || 2002 LF || 1 giugno 2002 || NEAT
|-
| 112236 - || 2002 LU || 2 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112237 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 112238 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 112239 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 112240 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112241 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112242 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112243 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112244 - ||  || 4 giugno 2002 || NEAT
|-
| 112245 - ||  || 6 giugno 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 112246 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 112247 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112248 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112249 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112250 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112251 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112252 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112253 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112254 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112255 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112256 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112257 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112258 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112259 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112260 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112261 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112262 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112263 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112264 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112265 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112266 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112267 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112268 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112269 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112270 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112271 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112272 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112273 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112274 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112275 - ||  || 9 giugno 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 112276 - ||  || 7 giugno 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 112277 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112278 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112279 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112280 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112281 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112282 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112283 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112284 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112285 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 112286 - ||  || 2 giugno 2002 || LONEOS
|-
| 112287 - ||  || 4 giugno 2002 || NEAT
|-
| 112288 - ||  || 10 giugno 2002 || J. Broughton
|-
| 112289 - ||  || 9 giugno 2002 || NEAT
|-
| 112290 - ||  || 3 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112291 - ||  || 5 giugno 2002 || NEAT
|-
| 112292 - ||  || 12 giugno 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 112293 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112294 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112295 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112296 - ||  || 12 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112297 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112298 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112299 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112300 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|}

112301-112400 

|-
| 112301 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112302 - ||  || 9 giugno 2002 || NEAT
|-
| 112303 - ||  || 4 giugno 2002 || NEAT
|-
| 112304 - ||  || 11 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112305 - ||  || 11 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112306 - ||  || 12 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112307 - ||  || 12 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112308 - ||  || 12 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112309 - ||  || 10 giugno 2002 || NEAT
|-
| 112310 - ||  || 12 giugno 2002 || NEAT
|-
| 112311 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112312 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112313 Larrylines||  || 12 giugno 2002 || Needville
|-
| 112314 - ||  || 9 giugno 2002 || LONEOS
|-
| 112315 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112316 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112317 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112318 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112319 - || 2002 MM || 17 giugno 2002 || Needville
|-
| 112320 Danielegardiol ||  || 19 giugno 2002 || CINEOS
|-
| 112321 - ||  || 16 giugno 2002 || NEAT
|-
| 112322 - ||  || 16 giugno 2002 || NEAT
|-
| 112323 - ||  || 16 giugno 2002 || NEAT
|-
| 112324 - ||  || 24 giugno 2002 || NEAT
|-
| 112325 - ||  || 17 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 112326 - ||  || 22 giugno 2002 || La Palma
|-
| 112327 - ||  || 26 giugno 2002 || NEAT
|-
| 112328 Klinkerfues ||  || 16 giugno 2002 || M. Meyer
|-
| 112329 - || 2002 NY || 5 luglio 2002 || Spacewatch
|-
| 112330 - ||  || 5 luglio 2002 || J. Broughton
|-
| 112331 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112332 - ||  || 6 luglio 2002 || J. Broughton
|-
| 112333 - ||  || 6 luglio 2002 || Needville
|-
| 112334 - ||  || 1 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112335 - ||  || 1 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112336 - ||  || 3 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112337 Francescaguerra ||  || 10 luglio 2002 || F. Bernardi
|-
| 112338 Seneseconte||  || 10 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 112339 Pimpa ||  || 11 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 112340 - ||  || 11 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 112341 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112342 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112343 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112344 - ||  || 1 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112345 - ||  || 1 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112346 - ||  || 4 luglio 2002 || Spacewatch
|-
| 112347 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112348 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112349 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112350 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112351 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112352 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112353 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112354 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112355 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112356 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112357 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112358 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112359 - ||  || 5 luglio 2002 || Spacewatch
|-
| 112360 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112361 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112362 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112363 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112364 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112365 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112366 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112367 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112368 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112369 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112370 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112371 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112372 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112373 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112374 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112375 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112376 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112377 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112378 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112379 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112380 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112381 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112382 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112383 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112384 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112385 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112386 - ||  || 14 luglio 2002 || J. Broughton
|-
| 112387 - ||  || 14 luglio 2002 || J. Broughton
|-
| 112388 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112389 - ||  || 15 luglio 2002 || J. Broughton
|-
| 112390 - ||  || 8 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112391 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112392 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112393 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112394 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112395 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112396 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112397 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112398 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112399 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112400 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|}

112401-112500 

|-
| 112401 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112402 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112403 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112404 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112405 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112406 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112407 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112408 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112409 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112410 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112411 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112412 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112413 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112414 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112415 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112416 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112417 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112418 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112419 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112420 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112421 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112422 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112423 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112424 - ||  || 14 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112425 - ||  || 14 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112426 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112427 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112428 - ||  || 14 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112429 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112430 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112431 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112432 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112433 - ||  || 14 luglio 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112434 - || 2002 OD || 16 luglio 2002 || J. Broughton
|-
| 112435 - || 2002 OO || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112436 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112437 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112438 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112439 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112440 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112441 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112442 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112443 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112444 - ||  || 16 luglio 2002 || J. Broughton
|-
| 112445 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112446 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112447 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112448 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112449 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112450 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112451 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112452 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112453 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112454 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112455 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112456 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112457 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112458 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112459 - ||  || 16 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112460 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112461 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112462 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112463 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112464 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112465 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112466 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112467 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112468 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112469 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112470 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112471 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112472 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112473 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112474 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112475 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112476 - ||  || 30 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112477 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 112478 - ||  || 30 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112479 - ||  || 29 luglio 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112480 - ||  || 29 luglio 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112481 - ||  || 30 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112482 - ||  || 24 luglio 2002 || NEAT
|-
| 112483 Missjudy || 2002 PA || 1 agosto 2002 || L. Ball
|-
| 112484 - ||  || 4 agosto 2002 || L. Ball
|-
| 112485 - ||  || 4 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112486 - ||  || 2 agosto 2002 || El Centro
|-
| 112487 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112488 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112489 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112490 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112491 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112492 Annacipriani ||  || 2 agosto 2002 || Fabrizio Bernarndi
|-
| 112493 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112494 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112495 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112496 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112497 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112498 - ||  || 8 agosto 2002 || G. Hug
|-
| 112499 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112500 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|}

112501-112600 

|-
| 112501 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112502 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112503 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112504 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112505 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112506 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112507 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112508 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112509 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112510 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112511 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112512 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112513 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112514 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112515 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112516 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112517 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112518 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112519 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112520 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112521 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112522 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112523 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112524 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112525 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112526 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112527 Panarese ||  || 5 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 112528 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112529 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112530 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112531 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112532 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112533 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112534 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112535 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112536 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112537 - ||  || 7 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112538 - ||  || 7 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112539 - ||  || 8 agosto 2002 || L. Ball
|-
| 112540 - ||  || 10 agosto 2002 || J. Broughton
|-
| 112541 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112542 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112543 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112544 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112545 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112546 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112547 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112548 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112549 - ||  || 11 agosto 2002 || J. Nomen
|-
| 112550 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112551 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112552 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112553 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112554 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112555 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112556 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112557 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112558 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112559 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112560 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112561 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112562 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112563 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112564 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112565 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112566 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112567 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112568 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112569 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112570 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112571 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112572 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112573 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112574 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112575 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112576 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112577 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112578 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112579 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112580 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112581 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112582 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112583 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112584 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112585 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112586 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112587 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112588 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112589 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112590 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112591 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112592 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112593 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112594 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112595 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112596 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112597 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112598 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112599 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112600 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|}

112601-112700 

|-
| 112601 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112602 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112603 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112604 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112605 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112606 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112607 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112608 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112609 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112610 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112611 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112612 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112613 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112614 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112615 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112616 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112617 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112618 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112619 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112620 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112621 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112622 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112623 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112624 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112625 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112626 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112627 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112628 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112629 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112630 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112631 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112632 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112633 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112634 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112635 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112636 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112637 - ||  || 6 agosto 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 112638 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112639 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112640 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112641 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112642 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112643 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112644 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112645 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112646 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112647 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112648 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112649 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112650 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112651 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112652 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112653 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112654 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112655 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112656 Gines ||  || 12 agosto 2002 || R. Ferrando
|-
| 112657 - ||  || 13 agosto 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 112658 - ||  || 13 agosto 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 112659 - ||  || 13 agosto 2002 || Tenagra
|-
| 112660 - ||  || 14 agosto 2002 || J. Broughton
|-
| 112661 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112662 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112663 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112664 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112665 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112666 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112667 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112668 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112669 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112670 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112671 - ||  || 12 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112672 - ||  || 12 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112673 - ||  || 12 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112674 - ||  || 13 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112675 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112676 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112677 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112678 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112679 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112680 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112681 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112682 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112683 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112684 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112685 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112686 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112687 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112688 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112689 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112690 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112691 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112692 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112693 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112694 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112695 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112696 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112697 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112698 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112699 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112700 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|}

112701-112800 

|-
| 112701 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112702 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112703 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112704 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112705 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112706 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112707 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112708 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112709 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 112710 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112711 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112712 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112713 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112714 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112715 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112716 - ||  || 12 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112717 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112718 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112719 - ||  || 14 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 112720 - ||  || 14 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 112721 - ||  || 13 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112722 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 112723 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 112724 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 112725 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 112726 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 112727 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 112728 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 112729 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112730 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 112731 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112732 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112733 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112734 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112735 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112736 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112737 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112738 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112739 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112740 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112741 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112742 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112743 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 112744 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112745 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112746 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112747 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112748 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112749 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112750 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112751 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112752 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112753 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112754 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112755 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112756 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112757 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112758 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112759 - ||  || 15 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112760 - ||  || 13 agosto 2002 || W. Bickel
|-
| 112761 - ||  || 14 agosto 2002 || W. Bickel
|-
| 112762 - ||  || 15 agosto 2002 || W. Bickel
|-
| 112763 - ||  || 1 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112764 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112765 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112766 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112767 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112768 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112769 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112770 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112771 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112772 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112773 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112774 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112775 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112776 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112777 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112778 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112779 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112780 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112781 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112782 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112783 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112784 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112785 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112786 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112787 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112788 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112789 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112790 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112791 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112792 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112793 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112794 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112795 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112796 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112797 Grantjudy ||  || 9 agosto 2002 || A. Lowe
|-
| 112798 Kelindsey ||  || 8 agosto 2002 || A. Lowe
|-
| 112799 - ||  || 8 agosto 2002 || A. Lowe
|-
| 112800 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|}

112801-112900 

|-
| 112801 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112802 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112803 - || 2002 QG || 16 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112804 - || 2002 QR || 16 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 112805 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112806 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112807 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112808 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112809 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112810 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112811 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112812 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112813 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112814 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112815 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112816 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112817 - ||  || 16 agosto 2002 || W. Bickel
|-
| 112818 - ||  || 16 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 112819 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112820 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112821 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112822 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112823 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112824 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112825 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112826 - ||  || 20 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112827 - ||  || 20 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112828 - ||  || 24 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112829 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112830 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112831 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112832 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112833 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112834 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112835 - ||  || 28 agosto 2002 || G. Crawford
|-
| 112836 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112837 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112838 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112839 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112840 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112841 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112842 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112843 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112844 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112845 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112846 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112847 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112848 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112849 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112850 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112851 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112852 - ||  || 27 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112853 - ||  || 29 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 112854 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112855 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112856 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112857 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112858 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112859 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112860 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112861 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112862 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112863 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112864 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112865 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112866 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112867 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112868 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112869 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112870 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112871 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112872 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 112873 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 112874 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 112875 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112876 - ||  || 30 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112877 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112878 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112879 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112880 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112881 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112882 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112883 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112884 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112885 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112886 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112887 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 112888 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 112889 - ||  || 31 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 112890 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112891 - ||  || 30 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 112892 - ||  || 30 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 112893 - ||  || 17 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112894 - ||  || 29 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112895 - ||  || 18 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112896 - ||  || 18 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112897 - ||  || 29 agosto 2002 || R. Matson
|-
| 112898 - ||  || 29 agosto 2002 || R. Matson
|-
| 112899 - ||  || 16 agosto 2002 || A. Lowe
|-
| 112900 Tonyhoffman ||  || 20 agosto 2002 || R. Matson
|}

112901-113000 

|-
| 112901 - ||  || 16 agosto 2002 || A. Lowe
|-
| 112902 - ||  || 29 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112903 - ||  || 29 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112904 - ||  || 29 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112905 - ||  || 29 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112906 - ||  || 29 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112907 - ||  || 17 agosto 2002 || A. Lowe
|-
| 112908 - ||  || 29 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112909 - ||  || 29 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112910 - ||  || 29 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112911 - ||  || 17 agosto 2002 || A. Lowe
|-
| 112912 - ||  || 29 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112913 - ||  || 18 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 112914 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112915 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112916 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112917 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112918 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112919 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112920 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112921 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112922 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112923 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112924 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112925 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112926 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112927 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112928 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112929 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112930 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112931 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 112932 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112933 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112934 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112935 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112936 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 112937 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 112938 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 112939 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 112940 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 112941 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 112942 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 112943 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 112944 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 112945 - ||  || 2 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 112946 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 112947 - ||  || 3 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 112948 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 112949 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 112950 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 112951 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 112952 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 112953 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 112954 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112955 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112956 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112957 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112958 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112959 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112960 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112961 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112962 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112963 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112964 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112965 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112966 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112967 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112968 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112969 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112970 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112971 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112972 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112973 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112974 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112975 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112976 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112977 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112978 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112979 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112980 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112981 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112982 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 112983 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112984 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112985 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 112986 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 112987 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112988 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112989 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112990 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112991 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112992 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112993 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112994 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112995 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112996 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112997 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 112998 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 112999 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 113000 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|}

Collegamenti esterni 
 

0112001